

Onomastica
 Gianni – nome proprio di persona maschile italiano
Gianni – variante greca moderna del nome Giovanni

Personaggi 
 Gianni – personaggio del duo comico Gianni e Pinotto
 Gianni – personaggio del romanzo Peter Pan
 Gianni la peste – protagonista di una striscia a fumetti statunitense
 Prete Gianni – personaggio leggendario dell'epoca medievale

Persone 
 Alberto Gianni (1891-1930) – palombaro e inventore italiano
 Alfonso Gianni (1950) – politico e saggista italiano
 Angelo Gianni (1913-1999) – storico della letteratura e docente italiano
 Armando Umberto Gianni (1939) – vescovo cattolico italiano
 Enzo Di Gianni (1908-1975) – poeta, editore, regista e sceneggiatore italiano
 Francesco Gianni (1750-1822) – poeta improvvisatore italiano
 Francesco Maria Gianni (1728-1821) – storico, economista e politico italiano
 Giacomo Gianni (1991) – pallanuotista italiano
 Giovan Battista Gianni (seconda metà XVII secolo–...) – architetto e scultore italiano
 Giuseppe Gianni, detto Pippo (1947) – politico italiano
 Lapo Gianni, detto il Fiorentino (...–...) – poeta italiano
 Luigi Di Gianni (1926) – regista, sceneggiatore e documentarista italiano
 Maria Gianni (1886-1943) – patriota italiana
 Mario Gianni (1902-1967) – calciatore di ruolo portiere e allenatore di calcio italiano
 Nicolás Gianni (1982) – ex calciatore argentino

Altro
 8936 Gianni – asteroide della fascia principale
 Gianni di Calais – melodramma semiserio di Gaetano Donizetti
 Gianni M – aliscafo della compagnia siciliana Liberty Lines
 Palazzo Gianni-Lucchesini-Vegni – edificio di Firenze
 Zio Gianni – sitcom italiana prodotta dalla Rai

Pagine correlate 
Giani
Gianna